Le terme « Toppo » peut faire référence à :

Patronyme 

 , joueur indien de cricket ;
  (né en 1969), documentariste indien ;
 Felix Toppo (né en 1947), archevêque indien ;
  (né en 1980), joueur italien de basket-ball ;
  (1930-2004), évêque indien ;
  (1943-2016), homme politique indien ;
  (né en 1955), évêque indien ;
 Namita Toppo (née en 1995), joueuse indienne de hockey sur gazon ;
  (né en 1957), évêque indien ;
 Telesphore Toppo (né en 1939), cardinal indien ;
  (né en 1994), jouer indien de cricket.

Toponyme 

 , fraction communale italienne ;
 le , île finlandaise ;
 , village italien ;
 , village italien ;
 le , montagne indonésienne ;
 , village italien ;
 , village italien ;
 , village italien.

Automobile 

 la Mitsubishi Toppo, automobile japonaise ;
 la , automobile japonaise ;
 la , automobile japonaise.

Autres 

 Toppo, personnage de Dragon Ball Super ;
 , snack japonais ;
  (1893-1953), acteur et directeur de théâtre finlandais ;
  (né en 1962), chanteur et guitariste finlandais ;
 la , entreprise américaine ;
 le , université italienne ;
 la , bataille italienne de 1288.

Voir aussi 

 
 
 
 TopPop